CNTNAP2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 7-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 331 амінокислот, а молекулярна маса — 148 167.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як клітинна адгезія, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у мембрані, клітинних контактах, клітинних відростках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Некатегоризовані білки